Бервин има више значења:
 Бервин (Пенсилванија)
 Бервин (Илиноис)
 Бервин (Небраска)